Трина — может означать:

Имя 
  () — американская реперша, известная под именем Катрина.
  () — MBE (род. 30 ноября 1969 года) — английский профессиональный игрок в Дартс.

Зоология 
 Trina — род шкиперов в семье Hesperiidae.

См. также 
 :en:Trina Solar Limited — китайская компания, расположенная в провинции Цзянсу, с многочисленными филиалами в США, Европе и Азии, которая указана в индексе акций PPVX и на NYSE.